«No Russian» () — четвертий рівень гри Call of Duty: Modern Warfare 2. Скандальна місія, яка зазнала цензури в деяких локалізаціях, у Росії з ліцензійної версії місія вирізана, хоча в піратських версіях і на торент-трекерах вона присутня з перекладом.

Завдання місії : заслужити довіру терориста Макарова, здійснивши теракт в московському аеропорту імені Захаєва разом з Макаровим і його помічниками. Цей теракт призвів до початку Третьої світової війни.

Сюжет 
Дія відбувається в аеропорту Захаєва в Москві. П'ятеро терористів : Макаров, Лев, Кирило, Віктор і Олексій Бородін (агент ЦРУ під прикриттям Джозеф Аллен) — піднімаються в ліфті на перший поверх, перевіряючи зброю та оснащення. Вони виходять з ліфта і о 8:41 відкривають вогонь по цивільних біля КПП. Починається паніка. Терористи, перестрілявши всю юрбу, прямують до зали очікування, де продовжують різанину. На другому поверсі вони починають перестрілюватися з поліцейськими в аеропорту.

Знищивши і їх, люди Макарова прямують до технічних приміщень аеропорту, звідки виходять прямо до головного входу, до якого вже прибули поліція і ФСБ. Починається бій, у ході якого гинуть Лев і Кирило. Ті, хто вижив (Макаров, Віктор і Бородін) йдуть до інших техприміщень, де на них чекає фургон, замаскований під машину швидкої допомоги. Макаров вбиває Бородіна (він знав правду про агента ЦРУ) — а сам із Віктором та Анатолієм їде з місця злочину.

Спогади Юрія 
В Call of Duty: Modern Warfare 3 ми дізнаємося, що серед терористів мав бути і Юрій, однак він відмовився брати участь у теракті.

Юрія тримають Лев і Кирило; Макаров говорить, що він знає про те, що той розповів про теракт. Далі, він стріляє в Юрія. Терористи йдуть. Через кілька секунд Юрій «прокидається» і повзе до ліфта. Коли він піднімається на перший поверх, він бачить, що Макаров привів теракт у виконання. Юрій вихоплює пістолет у загиблого співробітника МВС і бачить терористів, які вже піднімаються на другий поверх. Але через поранення Юрію не вдається прицілиться і точно вистрілити в них. Знесилений, він падає. Після теракту Юрія знаходить медик і з криком «Сюда! Здесь есть выживший!», надягає на нього кисневу маску.

Міжнародна реакція

Росія 
В Росії було затримано весь тираж консольної версії гри, але рівень було відкрито для проходження. У Steam-версії гри сцена видалена цілком.

13 січня 2010 року депутатом Держдуми РФ від ЛДПР Валерієм Сєлєзньовим було запропоновано внести гру до Федерального списку екстремістських матеріалів за пропаганду насилля та екстремізму.

22 січня 2010 року фірма «1С» (видавець гри в Росії) дала відповідь на звинувачення депутата у відкритому листі, який було опубліковано на офіційному сайті компанії.

Японія та Німеччина 
У японській локалізації гри перекладачі припустилися серйозної помилки, що призвело до спотворення не лише цієї місії, а й усієї одиночної кампанії. Якщо в оригіналі сенс сказаних Макаровим перед початком місії слів був: «Пам'ятайте: ані слова російською», то у варіанті для Японії її сенс спотворено: «Убийте їх, вони — росіяни». Це створює плутанину із сюжетною лінією подій в аеропорту, і мотивації після них. Багато гравців після цього купували американську версію гри. Так само, як і в Росії, місія зазнала цензури, для гри було зроблено патч, тільки замість блокування місії він блокував стрілянину по мирних громадянах: якщо гравець стріляє в громадян, це вважається провалом місії. У Німеччині місію теж піддали цензурі, використовуючи той же патч, що і в Японії.

Примітки 

Call of Duty
Цензура у Росії